«Колесо — оба зрения» — второй и последний студийный альбом ростовской рэп-группы «Песочные люди», вышедший 25 июля 2011 года при поддержке лейбла Respect Production.

Список композиций

Видео 
На песни «Выше к небу» и «Весь этот мир (при участии Баста)» были сняты клипы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Альбом на сайте kasta.ru
 Обложка альбома «Песочные люди — Колесо оба зрения» (5NAK)

Альбомы группы «Песочные люди»
Альбомы Respect Production